Long Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Long Creek Township (Boone County, Arkansas)
 Long Creek Township (Carroll County, Arkansas)
 Long Creek Township (Searcy County, Arkansas)
 Long Creek Township (Illinois)
 Long Creek Township (Iowa)
 Long Creek Township (North Dakota)